Krestovski Leso-oetsjastok
 Krestovski ostrov (metrostation)
 Stadion Krestovski
 Krestovski (eiland)